Osoby o tym nazwisku:
 Joanna Drozdowska – polska modelka, fotomodelka, aktorka niezawodowa
 Marlena Drozdowska – polska piosenkarka
 Wanda Drozdowska – polska socjolog, filozof, etnograf

Zobacz też:
 Drozdowski